Кюрегя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Кюрегян, Артём Саркисович (род. 1976) — российский и греческий борец греко-римского стиля.
 Кюрегян, Татьяна Суреновна  (род. 1950) — российский музыковед и педагог, доктор искусствоведения.

См. также 
 Кюрикяны — средневековая армянская княжеская и царская династия